de eieren van de kikker, zie Ontwikkeling van kikvorsachtigen
 Kikkerdril (film), een Nederlandse kinderfilm uit 2009